Zone critique ou Zone Critique peut désigner :
 zone critique, en géosciences, l'enveloppe superficielle de la Terre, à l'interface entre l'atmosphère, la lithosphère, l'hydrosphère et la biosphère ;
 Zone critique, le titre québécois du film aussi commercialisé sous le titre anglophone Drop Zone, y compris en France ;

Voir aussi 
 Zone critique de biodiversité, une zone biogéographique qui possède une grande biodiversité et qui est menacée par l'activité humaine